«Say Anything» puede referirse a:

Cine 
 Say Anything (1989), película de Cameron Crowe.

Música 
 Say Anything (2000-), banda de rock alternativo, de Estados Unidos.
 Say Anything (2008), álbum de Say Anything.
 Say Anything (1991), canción de X Japan.